Китченко — славянская фамилия:
 Китченко, Михаил Дмитриевич (1857—1931) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Китченко, Павел Семёнович (1913—1973) — подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.